Активный — название населённых пунктов в России:

 Активный — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Активный — бывший посёлок в Курильском городском округе Сахалинской области.